|-
| 69001 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69002 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69003 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69004 - || || 5 d'octubre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69005 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69006 - || || 7 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 69007 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69008 - || || 6 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 69009 - || || 7 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69010 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69011 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69012 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69013 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69014 - || || 24 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 69015 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69016 - || || 31 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69017 - || || 31 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69018 - || || 5 de novembre, 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 69019 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69020 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69021 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69022 - || || 5 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69023 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69024 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69025 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69026 - || || 11 de novembre, 2002 || Essen || Essen
|-
| 69027 - || || 11 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69028 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69029 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69030 - || || 24 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69031 - || || 28 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 69032 - || || 28 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 69033 - || || 1 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69034 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69035 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69036 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69037 - || || 9 de desembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69038 - || || 7 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 69039 - || || 8 de desembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 69040 - || || 8 de desembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 69041 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69042 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69043 - || || 10 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 69044 - || || 10 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 69045 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69046 - || || 10 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 69047 - || || 12 de desembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 69048 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69049 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69050 - || || 11 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 69051 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69052 - || || 11 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 69053 - || || 27 de desembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69054 - || || 28 de desembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69055 - || || 28 de desembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69056 - || || 28 de desembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69057 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69058 - || || 31 de desembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69059 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69060 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69061 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69062 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 69063 - || || 30 de desembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 69064 - || || 2 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69065 - || || 1 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69066 - || || 4 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69067 - || || 4 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69068 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69069 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69070 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69071 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69072 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69073 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69074 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69075 - || || 5 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69076 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69077 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69078 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69079 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69080 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69081 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69082 - || || 10 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69083 - || || 10 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69084 - || 2003 BB || 16 de gener, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69085 - || || 25 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69086 - || || 25 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69087 - || || 26 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69088 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69089 - || || 27 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69090 - || || 27 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69091 - || || 25 de gener, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69092 - || || 26 de gener, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69093 - || || 26 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69094 - || || 26 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 69095 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69096 - || || 27 de gener, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69097 - || || 27 de gener, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69098 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69099 - || || 28 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69100 - || || 28 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
9